O jogo de xadrez é comummente dividido em três fases: Abertura, Meio-jogo, e Final. Existe um amplo corpo de teorias relativas as formas de jogar xadrez em cada uma dessas fases, especialmente nas aberturas e finalizações. Aqueles que escrevem teorias do xadrez, que são frequentemente também grandes jogadores, são denominados 'teoristas' ou 'teóricos'.

A 'teoria de abertura' se refere frequentemente à consensos, amplamente representados na literatura corrente sobre aberturas. A 'teoria de finalização' consiste em elaborações relativas à posições específicas, ou posições de um tipo similar, apesar de que há poucos princípios universalmente aplicáveis. 'Teoria de meio-jogo' se refere frequentemente à máximas ou princípios aplicáveis ao meio do jogo. A tendência moderna, entretante, é atribuir maior importância à análise de uma posição específica do que à princípios gerais.

O desenvolvimento da teoria em todas essas áreas foi promovido pela vasta literatura sobre o jogo. Em 1913, o historiador do xadrez H. J. R. Murray escreveu em sua magnum opus de 900 páginas, A History of Chess, que, "O jogo possui uma literatura que provavelmente excede em conteúdo a de todos os outros jogos combinados" Ele estimou que no seu tempo o "número total de livros sobre xadrez, revistas de xadrez, e jornais que dedicam espaço regular ao jogo provavelmente excedem 5.000". Em 1949, B. H. Wood estimou que o número cresceu para cerca de 20.000. David Hooper e Kenneth Whyld escreveram em 1992 que, "Dado que houve um aumento anual do número de publicações sobre xadrez. Ninguém sabe quantos foram publicados..." A maior biblioteca de xadrez do mundo, a Coleção John G. White na Biblioteca Pública de Creveland, contém mais de 32.000 livros e revistas, incluindo mais de 6.000 volumes de periódicos de xadrez.

Referências

Xadrez

História do xadrez